Jméno a příjmení Milan Hruška má více nositelů:

 Milan Hruška (* 1985) – slovenský hokejista
 Milan Hruška (politik) (* 1959) – český a československý politik OF a ODS z Náchodska, poslanec FS po sametové revoluci
 Milan Hruška (architekt) (* 1926) – český architekt a pedagog